Aurélio ou Aurelio est un prénom masculin et un patronyme qui peut désigner :

Patronyme 

 Aurelio des Asturies, roi des Asturies de 768 à 774 ;
 Marco Aurélio Garcia (1941-2017), homme politique brésilien.

Toponyme 

 Aurelio, le quartier de Rome.
 Aurelio, une zone suburbaine de Rome.

Voir aussi 
 .
 .

Prénom masculin